In Nederland staan circa 1170 windmolens, waarvan er vele maalvaardig zijn. De beroemdste molenlocatie is Kinderdijk, waar de meeste windmolens in een klein gebied te vinden zijn; dit zijn poldermolens. Ook de Zaanse Schans heeft diverse molens, evenals de gemeente Alblasserwaard en het gebied tussen Alphen aan den Rijn en Leiden. In Leiden zelf zijn negen molens. De Schiedamse molens behoren tot de hoogste ter wereld.

Windmolens waarop de blauwe wimpel wappert, zijn op dat moment in ieder geval te bezoeken. Vaak kunnen ook draaiende molens zonder blauwe wimpel bezocht worden.

|}

Externe links
 Vereniging De Hollandsche Molen
 De Molendatabase